Хе́рес:

 Херес — крепкое вино, производимое в Испании.
 Херес Массандра — марочное белое крепкое вино, производимое в Крыму.
 Хересный бренди — испанский алкогольный крепкий напиток.

Хере́с:
 Херес-дель-Маркесадо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Херес-де-ла-Фронтера — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Херес — международный аэропорт Херес-де-ла-Фронтера
 Херес — гоночная трасса, находящаяся в городе Херес-де-ла-Фронтера, Испания.
 Херес — испанский футбольный клуб из города Херес-де-ла-Фронтера.
 Херес-де-лос-Кабальерос — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Херес-де-лос-Кабальерос — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Херес-де-Гарсия-Салинас — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.

Персоналии 
 Херес, Лус Мария (род. 1958) — известная мексиканская актриса театра и кино.
 Херес, Франсиско де (1497—1565) — испанский историк и завоеватель Перу.
 Родриго де Херес — испанский моряк.

См. также 
 Хереса — муниципалитет в Испании.
 Кампинья-де-Херес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кадис в составе автономного сообщества Андалусия.